

Astronomia
 638 Moira – asteroide della fascia principale

Geografia
Australia
 Contea di Moira – contea dello stato di Victoria
Grecia
 Moira – villaggio dell'Acaia
India
 Moira – villaggio nello stato di Goa
Italia
 Moira – villaggio del comune di Tortorici, Sicilia
Regno Unito
 Moira – villaggio del Leicestershire, Inghilterra
 Moira – villaggio della contea di Down, Irlanda del Nord
 Stazione di Moira – stazione ferroviaria di Moira
 Stati Uniti d'America
 Moira – comune dello stato di New York

Letteratura
 Moïra – romanzo dell'autore statunitense naturalizzato francese Julien Green del 1950

Mitologia
 Moira – figura della mitologia greca

Onomastica
 Moira – nome proprio di persona italiano femminile

Personaggi fittizi
 Moira – personaggio della serie televisiva The L Word
 Moira – personaggio del videogioco BioShock
 Moira – personaggio della serie televisiva The Handmaid's Tale